У́лица Фу́рманова — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь красного комиссара Гражданской войны, писателя Д. А. Фурманова.

Россия 
 Улица Фурманова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Фурманова — улица в Дегтярске.
 Улица Фурманова — улица в Иванове.
 В Ижевске:
 Улица Фурманова;
 Улица Фурманова — прежнее название улицы Обнорского.
 Улица Фурманова — улица в Казани.
 Улица Фурманова — улица в Краснодаре.
 Улица Фурманова — улица в Краснотурьинске
 Улица Фурманова — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 В Липецке:
 Улица Фурманова (до 1968 г. — 1-я улица Фурманова);
 2-я улица Фурманова — прежнее (до 1968 г.) название Кленовой улицы;
 3-я улица Фурманова — прежнее (до 1968 г.) название Дорожной улицы;
 4-я улица Фурманова — прежнее (до 1968 г.) название Земной улицы;
 В Махачкале:
 Улица Фурманова;
 Улица Фурманова — прежнее (до 1949 г.) название улицы Александра Невского.
 Улица Фурманова — улица в Мурманске.
 Улица Фурманова — улица в Новосибирске.
 Проезд Фурманова — проезд в Орле (наименован 21 ноября 1949 г.).

 Улица Фурманова — улица в Петрозаводске.
 Улица Фурманова — улица в Подольске.
 Улица Фурманова — улица в Рыбинске.
 Улица Фурманова — улица в Рязани.
 Улица Фурманова — улица в Салавате.
 Улица Фурманова — прежнее (в 1952—1998 годах) название Гагаринской улицы в Санкт-Петербурге.
 Улица Фурманова — улица в Саранске.
 Улица Фурманова — улица в Сарапуле.
 Улица Фурманова — улица в Стерлитамаке.
 Переулок Фурманова — улица в Томске.
 Улица Фурманова — улица в Уфе.
 Улица Фурманова — улица в Чебоксарах.
 Улица Фурманова — улица в Черемхове Иркутской области.
 Улица Фурманова — улица в Ярославле.

Казахстан 
 Улица Фурманова — прежнее (до 2017 года) название проспекта Нурсултана Назарбаева в Алма-Ате

Крым 
 Улица Фурманова — улица в Керчи.
 Улица Фурманова — улица в Симферополе.

Украина 
 Улица Фурманова — улица в Житомире.
 Улица Фурманова — улица в Константиновке.
 Улица Фурманова — улица в Луганске.
 Улица Фурманова — прежнее название улицы Владимира Станко в Николаеве Николаевской области.
 Улица Фурманова — прежнее название улицы Генерала Чупринки в Сумах.
 Улица Фурманова — прежнее название Шацкой улицы в Харькове.
 Улица Фурманова — улица в Черновцах.
 Улица Фурманова — прежнее название улицы Ивана Молявки в Чернигове.

Армения 
 Улица Фурманова — прежнее название улицы Мамиконянц в Ереване.

Примечания 

Дмитрий Фурманов